Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „61”:

Wojska Polskiego
 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (1919–1939)

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 61 (1798–1918)

Niemiecki
 61 Pułk Piechoty im. von der Marwitza (8 Pomorski) – sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Toruniu (Thorn); przyporządkowany do XVII Korpusu

Rosyjski
 61 Włodzimierski Pułk Piechoty (1700–1917)